Staindl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Staindl (1675–1750), österreichischer Theologe
 Mathias Paulus Staindl (1761–1828), österreichischer römisch-katholischer Weihbischof in Wien, siehe Matthias Paulus Steindl

Staindl ist der Ortsname von:
 Staindl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Steindl